Outlaws MC, een internationale 1% motorclub
 Outlaws (computerspel), een computerspel uit 1997
 Outlaws (strip), een stripserie
 Outlaws (Luke Doucet), een album van Luke Doucet uit 2004
 Outlaws, een nummer van Green Day op het album Revolution Radio uit 2016
 The Outlaws (Britse band), een Britse instrumentale band uit de jaren 1960
 The Outlaws (popgroep), een rockband uit de Verenigde Staten
 Outlaws (Outlaws), het debuutalbum van deze band, uit 1975
 Outlawz, een Amerikaanse hiphopgroep, ook bekend als Outlaw Immortalz

Televisieseries:
 Outlaws (televisieserie uit 1960), een Amerikaanse westernserie van NBC uit 1960–1962
 Outlaws (televisieserie uit 1986), een Amerikaanse westernserie van CBS uit 1986–1987
 Outlaws (Britse televisieserie), een Britse comedy-dramaserie uit 2004
 The Outlaws (televisieserie uit 2021), een Britse televisieserie uit 2021 

Films:
 Hors-la-loi (Engelse titel: Outlaws), een Franse film uit 1985 van Robin Davis
 I fuorilegge (Engelse titel: The Outlaws), een Italiaanse film uit 1950 van Aldo Vergano
 Oi paranomoi (Engelse titel: The Outlaws), een Griekse film uit 1958 van Nikos Koundouros
 Kanunsuzlar (Engelse titel: The Outlaws), een Turkse film uit 1965 van Burhan Bolan
 The Outlaws (1984), een televisiefilm uit 1984 van James Frawley
 Beomjoidosi (Engelse titel: The Outlaws), een Zuid-Koreaanse film uit 2017 van Yoon-Seong Kang

Zie ook 
 Outlaw (doorverwijspagina)